Домниця — металургійна піч, що використовувалася для отримання заліза з руди, різновид сиродутного горна.

 Домниця — село, Одеська область, Подільський район
 Домниця — селище, Чернігівська область, Менський район
 Домниця — пункт пропуску на кордоні з Молдовою